Ricardo Álvarez (boxejador) (nascut el 1981), boxejador mexicà
 Ricardo Gabriel Álvarez (nascut el 1988), futbolista argentí
 Ricardo Álvarez Arce, futbolista mexicà
 Ricardo Álvarez Lobo (Madrid, 1897 - Madrid, 1955), futbolista espanyol
 Ricardo Álvarez Puig (nascut el 1984), futbolista espanyol conegut com a Richi
 Ricardo Alvarez-Diaz (nascut el 1973), home de negocis porto-riqueny
 Ricardo Álvarez-Rivón, artista de còmic porto-riqueny
 Ricardo Álvarez (batlle)

Ficció 
 Ricardo Alvarez, pres llatinoamericà del drama Oz